Ватин () — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 250 жителей (по переписи населения 1991 года — 316 жителей).

Ватин находится у государственной границы с Румынией, близ него построен одноимённый пограничный переход, на автотрассе .

Демография 
В селе Ватин, по переписи 2002 года проживали 214 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 46,3 лет (44,1 года у мужчин и 48,5 года у женщин). В селе есть 99 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,53.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Фото

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины